

Geografia
Canada
 Edson – cittadina dell'Alberta
Stati Uniti d'America
 Edson – centro abitato della contea di Sherman (Kansas)
 Edson – centro abitato della contea di Chippewa (Wisconsin)

Onomastica
 Edson – nome proprio di persona portoghese maschile

Persone
Nome
 Édson – nome con cui è noto Édson Boaro, calciatore brasiliano

Cognome
 Margaret Edson – drammaturga statunitense
 Richard Edson – attore e musicista statunitense